

Persone
 Dietmar Ahle (1959) – imprenditore tedesco
 Jesper Ahle (1981) – giocatore di pallamano danese
 Johann Georg Ahle (1651-1706) – musicista tedesco
 Johann Rudolph Ahle (1625-1673) – compositore ed organista tedesco

Altri progetti